Пе́стель: фамилия.

Известные носители

А 
 Пестель, Андрей Борисович (1779—1863) — генерал-майор русской армии участник войны на Кавказе и др..

Б

В 
 Пестель, Вера Ефремовна (1887—1952) — российская художница, педагог.
 Пестель, Вольфганг (Владимир; 1696—1763) — московский почт-директор (1725—1763).
 Пестель, Владимир Иванович (ок. 1795—1865) — сенатор, херсонский, затем таврический губернатор, действительный тайный советник .

И, Н 
 Пестель, Иван Борисович (1765—1843) — государственный деятель, почт-директор, затем сибирский генерал-губернатор, член Государственного Совета.
 Пестель, Николай Борисович (1768—после 1825) — московский почт-директор, действительный статский советник.

П 
 Пестель, Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, глава Южного тайного общества.

Другое 
 «Пестель» — советский транспорт, погибший 18 июня 1943 года близ Трапезунда.

См. также 
 Пестеля (посёлок)
 Престель

Примечания